Sveta Nedelja je lahko;
 Sveta Nedelja, naselje v Zagrebški županiji, Hrvaška
 Sveta Nedelja, občina v Istri, Hrvaška
 Sveta Nedjelja, naselje na otoku Hvaru, Hrvaška
 Sveta Nedelja (tudi Sveta Neđelja), otoček pri mestu Petrovac na Moru, Črna gora